Die Saison 2017/18 der Bremen-Liga war die 71. Spielzeit der Fußball-Bremen-Liga und die 24. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Meister wurde der Brinkumer SV.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2017
Bremen Liga 2017 18